Fútbol de mesa puede referirse a tres diferentes juegos:

 el Fútbol de mesa llamado "internacional" y conocido también como "de una pierna" para separarlo del 
 el Futbolín, variante española "de dos piernas" del Fútbol de mesa internacional.
 el subbuteo;
 las chapas.